Karri Rämö (né le  à Asikkala) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière de joueur 
En 2004, il débute avec son club formateur des Pelicans Lahti dans la SM-liiga. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2004, il est choisi au sixième tour, à la  au total par le Lightning de Tampa Bay. Il remporte le championnat national en 2005 avec le HPK Hämeenlinna. Il part alors en Amérique du Nord. Assigné dans la Ligue américaine de hockey, il fait ses débuts dans la LNH avec le Lightning le  face aux Sénateurs d'Ottawa. Le , alors qu'il joue à l'Avangard Omsk dans la KHL, le Lightning cède ses droits aux Canadiens de Montréal, en retour de Cédrick Desjardins.

Le , avec Michael Cammalleri et un choix de  en 2012, il a été échangé aux Flames de Calgary contre René Bourque, Patrick Holland et un choix de  en 2013. Le , il signe un contrat de 2 ans pour 5,8 millions de dollars avec la franchise dont il devient le gardien titulaire pour la saison 2013-2014.

Le , il signe un nouveau contrat avec Calgary pour une saison et un salaire de 3,8 millions de dollars.

Carrière internationale
Il représente l'équipe de Finlande au niveau international. Il est membre de l'équipe médaillée de bronze au junior 2006. En 2008, il participe à son premier championnat du monde conclu par une médaille de bronze.

Statistiques

En club 

|-
| 2003-2004 ||Pelicans Lahti ||SM-liiga ||3 ||0 ||2 ||0 ||138 ||10 ||4,34 ||86,1 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2004-2005 ||Pelicans Lahti ||SM-liiga ||26 ||4 ||12 ||4 || ||84 ||3,98 ||89,8 ||1|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2005-2006 ||HPK Hämeenlinna ||SM-liiga ||24 ||7 ||8 ||7 || ||49 ||2,16 ||92,9 ||2|| ||3 ||2 ||1 ||204 ||5 ||1,46 ||94,7 ||1||
|-
| 2005-2006  || Haukat Järvenpää || Mestis || 1 || || || || 60 || 5 || 5,00 || 87,2 || 0 || || - ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2005-2006 || Suomi U20 || Mestis || 3 || || || || 183 || 12 || 3,93 || 85,9 || 0 || || - ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2006-2007 || Falcons de Springfield ||LAH ||45 ||15 ||24 ||1 || ||127 ||3,13 ||90,6 ||1|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2006-2007 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||70 ||4 ||3,43 ||82,6 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2007-2008 || Admirals de Norfolk ||LAH ||6 ||2 ||4 ||0 ||342 ||19 ||3,33 ||89,8 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2007-2008 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||22 ||7 ||11 ||3 || ||64 ||3,03 ||89,9 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2008-2009 || Admirals de Norfolk ||LAH ||26 ||7 ||14 ||4 || ||95 ||3,78 ||88,4 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2008-2009 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||24 ||4 ||10 ||7 || ||80 ||3,66 ||89,4 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2009-2010 ||Avangard Omsk ||KHL ||44 ||21 ||17 ||4 || ||91 ||2,11 ||91,3 ||4|| ||3 ||0 ||3 ||158 ||8 ||3,04 ||88,6 ||0||
|-
| 2010-2011 ||Avangard Omsk ||KHL ||44 ||33 ||5 ||4 || ||85 ||1,97 ||92,5 ||5|| ||14 ||6 ||7 ||891 ||32 ||2,16 ||91,4 ||1||
|-
| 2011-2012 ||Avangard Omsk ||KHL ||45 ||19 ||17 ||9 || ||87 ||1,96 ||92,5 ||5|| ||21 ||14 ||6 || ||31 ||1,54 ||94,0 ||3||
|-
| 2012-2013 ||Avangard Omsk ||KHL ||40 ||26 ||9 ||5 || ||80 ||2,00 ||92,9 ||4|| ||12 ||5 ||7 ||725 ||24 ||1,99 ||91,7 ||3||
|-
| 2013-2014 || Flames de Calgary ||LNH ||40 ||17 ||15 ||4 || ||97 ||2,65 ||91,1 ||2|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2014-2015 || Flames de Calgary ||LNH ||34 ||15 ||9 ||3 || ||75 ||2,60 ||91,2 ||2|| ||7 ||2 ||3 ||336 ||16 ||2,86 ||90,6 ||0||
|-
| 2015-2016 || Flames de Calgary ||LNH ||37 ||17 ||18 ||1 || ||94 ||2,63 ||90,9 ||1|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||20 ||0 ||0,00 ||100 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto ||LAH ||3 ||0 ||3 ||0 ||174 ||11 ||3,80 ||88,0 ||0|| ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2016-2017 ||Pelicans Lahti ||Liiga ||7 ||1 ||1 ||5 ||436 ||17 ||2,34 ||91,9 ||0|| ||4 || || ||244 ||12 ||2,95 ||89,8 ||0 ||
|-
| 2017-2018 ||Jokerit Helsinki ||KHL ||18 || || || || || ||1,94 ||93 |||| ||6 || || || || ||1,31 ||95,4 || ||
|-
| 2018-2019 ||Avangard Omsk ||KHL ||0 || || || || || || || || || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2019-2020 || Djurgårdens IF ||SHL ||18 || || || || || ||2,79 || 88,8|| || ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||
|-
| 2020-2021 || TPS ||Liiga ||11 ||5 ||5 ||1 || || ||2,71 ||88,8 ||1 || ||7 ||4 ||3 || || ||1,96 ||92,9 ||1 ||

|159 ||60 ||63 ||18 || ||414 ||2,85 ||90,6 ||5|| ||7 ||2 ||3 ||336 ||16 ||2,86 ||90,6 ||0||

Au niveau international

Trophées et honneurs personnels 
KHL
2009 : nommé gardien du mois d'octobre.
2010 : participe au deuxième Match des étoiles.
2010 : nommé gardien du mois de novembre.
2011 : sélectionné comme titulaire avec l'équipe Est au troisième Match des étoiles (absent pour cause de blessure).

Notes et références 

Naissance en juillet 1986
Naissance dans le Päijät-Häme
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)